Олена Дементьєва і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6–3, 6–4. Для Руано Паскуаль це був 35-й, а для Суарес 40-й титул у парному розряді за кар'єру. Для обох тенісисток це був 1-й титул у парному розряді за рік.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

JPMorgan Chase Open